John Bayley ist der Name folgender Personen:

* John Bayley (Jurist) (1763–1841), britischer Jurist und Richter 
 John Bayley (Historiker) (vor 1790–1869), britischer Historiker
 John Bayley (Literaturwissenschaftler) (1925–2015), britischer Literaturwissenschaftler